Een verkeersweg:
 N677 (België)
 N677 (Frankrijk)
 N677 (Nederland), zie Provinciale weg 677

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing